Фабио Тести (; ) — итальянский киноактёр.

Начал свою карьеру в кино в качестве каскадёра. Одна из его известных работ в этом качестве — трюк в спагетти-вестерне «Однажды на Диком Западе» режиссёра Серджо Леоне, где Фабио Тести падает с крыши.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Фабио Тести